Dīmītrīs Iōannou – calciatore cipriota
 Giannos Iōannou – calciatore cipriota
 Kyriakos Iōannou – saltatore in alto cipriota
 Memos Iōannou – cestista e allenatore di pallacanestro greco
 Michalīs Iōannou – calciatore cipriota